Кристиан Лудольф Винбарг (; 1802—1872) — немецкий журналист, писатель и литературный критик.

Биография

Лудольф Винбарг родился 25 декабря 1802 года в Альтоне в семье кузнеца. Получил образование в университетах Киля и Бонна.

В 1834 году он уже сам читал лекции в Кильском университете (немецкая литература и эстетика). В 1835 году К. Л. Винбарг основал во Франкфурте-на-Майне вместе с Карлом Гуцковым журнал «Deutsche Revue». 

За членство в группе немецких писателей либерально-революционного направления «Молодая Германия» Кристиан Лудольф Винбарг был изгнан из Франкфурта союзным сеймом, а его труды были запрещены. После этого он некоторое время жил на Рейне и затем в Гамбурге, где публиковал свои статьи в местных периодических печатных изданиях. 

Во время революции 1848—1849 годов в Германии Л. Винбарг участвовал в качестве добровольца в Датско-прусской войне 1848—1850 гг. по окончании которой навсегда поселился в городе Гамбурге, работал в разных повременных изданиях. О событиях этой войны он написал мемуары под заглавием «Darstellungen aus den schleswig-holschteinischen Feldzügen» (1850—1851).

Ввиду прогрессирующего психического расстройства, с 1868 года писатель находился в специализированной клинике. 

Лудольф Винбарг умер 2 января 1872 года в городе Шлезвиге.

В конце XIX на страницах «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» была дана следующая оценка творчеству Винбарга:
«Возбудив одно время большие надежды, он, однако, не оправдал их. Вся его литературная деятельность носит на себе печать чего-то отрывочного и случайного. Лучшие его произведения — те, которые основаны на его личных наблюдениях...»

Библиография

 «Holland in den Jahren 1831 und 1832» (Гамбург, 1833).
 «Tagebuch von Helgoland» — «Гельголандский дневник», 1838 г.
 «Wanderungen durch den Tierkreis» — «Путешествия через Зодиак», 1835 г.
 «Dramatiker der Jetztzeit», 1839.
 «Vermischte Schriften oder Quadriga»).
 «Darstellungen aus den schleswig-holschteinischen Feldzügen» (Киль, 1850—1851). 
 «Das Geheimnis des Worts» (Тайна слова; Гамбург, 1852 год).
 «Die Geschichte Schleswig-Holschteins» (История Шлезвиг-Гольштейна, в двух томах, 1862 год).

Примечания

Литература 
 
 Wienbarg, Ludolf Christian // Allgemeine Deutsche Biographie .

Ссылки 
 

Выпускники Боннского университета
Выпускники Кильского университета
Немецкие писатели